O Corpo de Marítimo de Salvamento foi o serviço precursor dos atuais Grupamentos de Salvamento Marítimo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro.

História
A história do salvamento de afogados na orla marítima do Brasil começa na cidade do Rio de Janeiro, mais precisamente na praia de Copacabana.

Em fins do Século XIX e início do Século XX Copacabana era habitada por índios e pescadores. O Serviço de Salvamento (SS), da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Distrito Federal, criado em 1917, foi o primeiro órgão público voltado para o salvamento de afogados da orla marítima do Brasil, e um dos primeiros do mundo, teve como seu primeiro chefe o médico Dr. Ismael Gusmão, tendo em vista os diversos casos de afogamentos que ocorriam na orla de Copacabana e, face alguns afogados serem salvos pelos pescadores, ao que o Poder Público se viu forçado a criar esse serviço.

Assim, os pioneiros em salvamentos de afogados da praia de Copacabana, foram os solidários e humildes pescadores que, além de serem exímios nadadores ainda empregavam suas canoas para efetuarem os salvamentos, sendo que eles se reuniam no fim da praia de Copacabana, onde hoje existe a Colônia de Pescadores Z13. Com efeito, alguns pescadores foram contratados pela Prefeitura do Distrito Federal, com a denominação de Guarda-Vidas. O então Prefeito do Distrito Federal, Sr. Amaro Cavalcanti, no uso das suas atribuições legais, regulamentando o banho de mar, sancionou o Decreto N. 1.143, de 1º de maio de 1917, regulamentando para o uso do banho de mar, nas praias do Leme e Copacabana.

Em 1958, o Guarda-Vidas Sebastião David Cavalcanti criou o "Curso de Botinhos", objetivando fornecer às crianças e adolescentes conhecimento e técnicas de salvamento e recuperação de afogados.

Em 1960, com a mudança da capital do Brasil para Brasília, o Serviço de Salvamento foi transferido para a Secretaria de Estado de Segurança Pública da Guanabara (SESP) e, em 1963, a partir da estrutura do Serviço de Salvamento, foi criado o Corpo Marítimo de Salvamento do Estado da Guanabara (CMS), também conhecido por "SALVAMAR", tendo como seu primeiro Diretor o Dr. Durval Guimarães Viana, médico, ex-Diretor do Hospital Miguel Couto e graduado pela Escola Superior de Guerra (ESG). Juntamente com o Guarda-Vidas Sebastião David Cavalcanti, o Dr. Durval Viana criou o lema dos Guarda-Vidas que é: "A qualquer hora, em qualquer tempo, em qualquer mar." Nessa época o Corpo Marítimo de Salvamento contava com um quadro de servidores composto de Guarda-Vidas, Patrão de Lancha e Inspetor de Salvamento, que era o cargo de carreira superior aos dois primeiros mencionados.

Em 1975, com a fusão dos Estados da Guanabara e Rio de Janeiro, o Corpo Marítimo de Salvamento passou a integrar a estrutura do Departamento Geral de Defesa Civil, juntamente com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro e a Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro.

Com o advento da promulgação do Decreto Estadual nº. 7.452, de 3 de agosto de 1984, o Governador do Estado do Rio de Janeiro, Sr. Leonel de Moura Brizola, transferiu as atribuições do Corpo Marítimo de Salvamento para o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro e mandou seus servidores para fazer o Curso de Adaptação à Função Policial na Academia de Polícia da PCERJ, transformando assim, os Guarda-Vidas em Detetives de Polícia.

Atualmente, o CBMERJ mantém 4 Grupamentos de Salvamento Marítimo na orla fluminense, sendo estes militares responsáveis, juntamente com aqueles que desempenham tal atividade nos grupamentos ordinários de bombeiros pelo salvamento e resgate de vítimas de afogamento e sinistros que, por ventura, venham ocorrer no estado.

Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro